Ингуше́тия может означать:

 Ингушетия — республика в составе Российской Федерации.
 «Ингушетия» — филиал ВГТРК в Ингушетии, вещающий с 1992 года.
 «Ингушетия» — национальная телерадиокомпания Ингушетии, вещающая с 2012 года.
 «Ингушетия» — национальная радиостанция Ингушетии.
 «Ингушетия» — государственный ансамбль народного танца.
 «Ингушетия» — название футбольного клуба «Ангушт» в 1993—1994 годах.
 «Ингушетия.org» — интернет-портал, существовавший до 2008 года.
 «Ингушетия» — малый ракетный корабль в составе Черноморского флота ВМФ России.